Deux équipes cyclistes ont porté le nom de la marque Cannondale :
 en 2013 et 2014, l'équipe italienne appelée auparavant Liquigas s'est appelée Cannondale ;
 en 2016, l'équipe américaine appelée Garmin-Cannondale en 2015 devient Cannondale